ADT puede referirse a:
 ADT Security Services (w:en), empresa de seguridad. 
 Antidepresivo tricíclico, medicamento para tratar los trastornos del estado de ánimo.
 Asociación Deportiva Tarma, club de fútbol peruano.
 Alianza Democrática Tricolor, coalición política del Paraguay.

Siglas